Els 100 metres esquena femení es va celebrar entre el 3 i el 4 d'agost al Kazan Arena Stadium a Kazan.

Rècords 
Els rècords del món abans de començar la prova:

Resultats 
Les sèries es van disputar a les 09:30.
 Classificats

Semifinals 
Les semifinals es van disputar el 3 d'agost a les 18:24.

Semifinal 1

Semifinal 2

Final 

La final es va disputar al 4 d'agost a les 17:40.

Referències 

100 metres esquena femeni